Walklate ist der Nachname folgender Personen:

 Ben Walklate (* 1985), australischer Badmintonnationalspieler
 Sandra Walklate (* 1950), britische Soziologin und Kriminologin